Ро́берт Бе́рич (; 17 июня 1991, Кршко, СФРЮ) — словенский футболист, нападающий китайского клуба «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Выступал за сборную Словении.

Клубная карьера 
Карьеру начал в своём родном городе Кршко в клубе «Кршко», который покинул, подписав контракт с футбольным клубом «Интерблок» из Любляны. Свой первый матч за этот клуб он сыграл, выйдя на замену в игре против клуба «Драва». Первый гол за команду забил 7 декабря 2008 года в ворота «Приморья».

В августе 2010 года вместе со своим партнёром по клубу Иличичем перешёл в «Марибор», подписав четырёхлетний контракт. В основном составе команды впервые вышел 15 марта 2010 года в матче против «Люцерна».

В летнее трансферное окно был возможен переход в английский «Ньюкасл», однако предложение было отвергнуто агентом игрока.

В 2013 году перешёл в «Штурм», а год спустя — в венский «Рапид». За «зелёно-белых» форвард дебютировал в Кубке Австрии 11 июля 2014 года против «Амштеттена». В дополнительное время он отдал голевой пас Кристоферу Дибону, единственный мяч которого позволил «Рапиду» выйти в следующий раунд турнира. Первый матч в Бундеслиге за столичную команду Берич провёл 19 июля, однако его выход на замену не помог: «зелёно-белые» потерпели сокрушительное поражение от «Ред Булла» со счётом 1:6. Первый гол за «Рапид» словенец забил в игре 4-го тура бундеслиги бывшей команде: на 49-й минуте он открыл счёт с передачи Томаса Шраммеля, однако на 76-й был удалён с поля. В итоге «Штурм» вырвал ничью. В сезоне 2014/15 Берич сыграл в 33-х матчах чемпионата, забив 27 голов (второй показатель сезона после Хонатана Сориано (31 мяч) из «Ред Булла») и отдав 6 голевых передач. В новом сезоне Берич успел выйти на поле 5 раз, забить 3 гола и отдать два голевых паса. В предпоследнем квалификационном раунде Лиги чемпионов два мяча и две голевые передачи словенца позволили «Рапиду» пройти голландский «Аякс», но на последнем этапе австрийцы выбыли в Лигу Европы, уступив по сумме двух игр украинскому «Шахтёру».

31 августа 2015 года, в последний день летнего европейского трансферного периода, Берич подписал четырёхлетний контракт с французским «Сент-Этьеном». Сумма, уплаченная австрийскому клубу за переход словенца, составила €4,5 млн. Форвард дебютировал в новой команде 12 сентября в матче 5-го тура чемпионата Франции против «Монпелье», на 80-й минуте заменив Кевина Монне-Паке. В домашней игре следующего тура с «Нантом» Берич вышел в стартовом составе и на 48-й минуте с передачи Венсана Пажо забил первый мяч за «Сент-Этьен». В 10-м и 12-м турах словенец забил ещё по голу — «Газелеку» и «Реймсу». После игры 13-го тура против «Лиона», состоявшейся 8 ноября, футболист прошёл медобследование, по результатам которого был диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена. Нападающий выбыл до конца сезона 2015/16. 30 августа 2017 года Берич отправился в аренду в бельгийский «Андерлехт».

18 января 2020 года Берич перешёл в клуб MLS «Чикаго Файр», подписав контракт по правилу назначенного игрока до конца сезона 2021 с опцией продления на сезон 2022. Свой дебют в американской лиге, 1 марта в матче стартового тура сезона 2020 против «Сиэтл Саундерс», отметил голом. По итогам сезона 2020 Берич с 12-ю голами разделил с Раулем Руидиасом и Гьяси Зардесом вторую строчку в гонке бомбардиров MLS и был номинирован на звание новоприбывшего игрока года в MLS, но в голосовании занял второе место, уступив Лукасу Селараяну, а также был признан самым ценным игроком «Чикаго Файр». В июне 2021 года он получил грин-карту и в MLS перестал считаться иностранным игроком. По окончании сезона 2021 «Чикаго Файр» не стал продлевать контракт с Беричем.

23 декабря 2021 года во втором этапе Драфта возвращений права на Берича в MLS заполучил клуб «Спортинг Канзас-Сити».

В апреле 2022 года Берич присоединился к клубу Китайской суперлиги «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

Достижения 
 Чемпионат Словении (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Суперкубок Словении (1): 2011/12
 Кубок Словении (3): 2009/10, 2011/12, 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте euro-football.ru

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Кршко»
Игроки ФК «Интерблок»
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»